Mendini ist der Name von

 Alessandro Mendini (1931–2019), italienischer Designer, Architekt und Verleger
 Francesco Mendini (* 1939), italienischer Designer und Architekt

Mendini steht für

 Mendini-Haus, in Hannover von den Architekten- und Designer-Brüdern Alessandro und Francesco Mendini umgebautes Büro- und Geschäftshaus